Kovačić (prezime)
 Kovačić (plemstvo), prezime hrvatske plemićke obitelji iz Bačke

Naselja:
 Kovačić (Knin), naselje u kninskoj općini, Hrvatska
 Kovačić (Livno, BiH), naselje u općini Livno, BiH